

Patronyme 

 Arthur Hugh Garfit Alston (1902-1958), botaniste britannique ;
  ;
 Derrick Alston (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Edward Richard Alston (1845-1881), zoologiste britannique ;
 Jan Alston (1969-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Rafer Alston (1976-), joueur américain de basket-ball ;
 Richard Alston (1948-), danseur et chorégraphe britannique.

Toponyme 

 Alston, ville du nord de l'Angleterre ;
 Alston, ville de Géorgie (États-Unis).